Bundestagswahlkreis 74 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Mansfeld (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Burgenland – Saalekreis (2009)
 Bundestagswahlkreis Burgenland (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Düsseldorf I (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Remscheid – Solingen (1949 bis 1961)